Wyścig na 10 km na otwartym akwenie kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Zawody zostały zaplanowane na 9 sierpnia 2012 roku w londyńskim Hyde Parku. Zwyciężyła w nich Węgierka Éva Risztov.

Kwalifikacje 
Do olimpijskiego wyścigu dostało się dziesięć najlepszych zawodniczek mistrzostw świata 2011, pozostałych piętnaście pływaczek wyłoniły olimpijskie kwalifikacje przeprowadzone w portugalskim Setúbal w czerwcu 2012 roku.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

10 km na otwartym akwenie kobiet